Dart (englisch für „Wurfpfeil“ oder „rasen“) steht für:

 Darts, Spiel mit Wurfpfeilen
 Dart (Fluggesellschaft), ukrainische Fluggesellschaft
 Dart (Programmiersprache), für das Web optimierte Programmiersprache
 Dart (Rakete), kabelgelenkte Boden-Boden-Rakete
 Dart (Raketentechnik), Freiflugkörper einer Höhenforschungsrakete
 Rolls-Royce Dart, Turboprop-Triebwerk
 Dart-Zelle, Aufbaustruktur von akustischen Filtern, siehe Akustische-Oberflächenwellen-Filter

geografische Objekte:
 Dart Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Dart-Moräne, Moräne in den Prince-Charles-Mountains des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Dart River (Lake Wakatipu), Fluss in Otago, Neuseeland
 Dart River (Wangapeka River), Fluss in Tasman, Neuseeland
 Kap Dart, Kap von Siple Island vor der Bakutis-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Mount Dart, Berg in den Prince-Charles-Mountains des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 River Dart, Fluss in Devon, Großbritannien

Fahrzeuge:
 Daimler SP250 Dart, Roadster des britischen Automobilherstellers Daimler, siehe Daimler SP250
 Dodge Dart, mehrere Baureihen des US-amerikanischen Automobilherstellers Dodge
 Dodge Dart (2013), neu aufgelegte Baureihe des US-amerikanischen Automobilherstellers Dodge
 Goggomobil Dart, australischer Kleinstwagen, basierend auf dem Goggomobil
 GSM Dart, Automodell des südafrikanischen Herstellers Glass Sports Motor
 Martin Dart, US-amerikanischer Kleinstwagen der Martin Aeroplane Factory

Fahrzeughersteller und -marken:
 Dart Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Motorenhersteller (um 1910)
 Automatic Registering Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (um 1914) und Hersteller von Wahlgeräten
 Dart (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Marke für Nutzfahrzeuge
 Dartmobile, Pkw-Marke von Dart (Fahrzeugmarke) (1922)
 Dart Cyclecar Company, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Dart Engineering, ein südafrikanischer Automobilhersteller

Sonstige Verkehrsmittel respektive deren Hersteller:
 Pesa Dart, Zugmodell des polnischen Herstellers PESA
 Dart Aircraft, britischer Flugzeughersteller der 1930er Jahre
 Dart 18 (Bootsklasse), Bootsklasse von Katamaranen

Dart ist der Familienname folgender Personen:
 Harriet Dart (* 1996), britische Tennisspielerin
 Raymond Dart (1893–1988), australischer Anatom und Paläoanthropologe
 Richard Pousette-Dart (1916–1992), US-amerikanischer Maler und Grafiker
 Thurston Dart (1921–1971), englischer Cembalist, Dirigent und Musikpädagoge

DART steht als Abkürzung für:
 Dallas Area Rapid Transit, Stadtbahnsystem in Texas (USA)
 Demonstration for Autonomous Rendezvous Technology, NASA-Satellit
 Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie, siehe Antibiotikaresistenz#Deutschland
 Diagnostics and Recovery Toolset, Softwarelösung aus dem MDOP von Microsoft zur Systemrettung
 Direct Analysis in Real Time, Ionisationsmethode in der Massenspektrometrie
 Double Asteroid Redirection Test, Test zur Veränderung der Bahn eines erdnahen Asteroiden durch den gezielten Einschlag eines Flugkörpers
 Dublin Area Rapid Transit, Schienennahverkehrssystem in Dublin (Irland)
 Dynamic Arc Recognition and Termination, Explosionsschutz-Technologie

Siehe auch:
 Dard

Abkürzung